Футбольний клуб «Вітал'О» або просто «Вітал'О» () — професіональний бурундійський футбольний клуб з міста Бужумбура.

Історія 
Команду було засновано в 1960-их роках під назвою ФК «Руанда Клуб». У 1971 році команда змінила назву на АЛТЕКО, а в 1973 році — на Тур Пуіссант Бата. В 1975 році клуб об'єднався з «Рапідом», після чого став виступати під сучсною назвою. Клуб є рекордсменом за кількістю перемог у національному чемпіонаті. Крім цього, «Вітал'О» став єдиним бурундійським клубом, який виграв міжнародний турнір (Клубний Кубок КЕСАФА, 2013) та став фіналістом континентального турніру (Кубок володарів кубків КАФ, 1992).

Досягнення 
  Прем'єр-ліга (Бурунді)
  Чемпіон (20): 1971, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1990, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015, 2015/16

  Кубок Бурунді
  Володар (13): 1982, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2014/15

  Суперкубок Бурунді з футболу
  Володар (1): 2016

 Клубний Кубок КЕСАФА
  Володар (1): 2013

 Кубок володарів кубків КАФ
  Фіналіст (1): 1992

Статистика виступів на континентальних турнірах

Ліга чемпіонів КАФ

Кубок конфедерації КАФ

Кубок африканських чемпіонів

Кубок володарів кубків КАФ 

1- «Пауер Дайнамоз» покинув турнір.
2- «Вітал'О» покинув турнір.

Відомі гравці 
  Малік Дабір
  Жума Моссі
  Стенлі Ндуваю 
  Саїді Нтібазонкіза
  Сутче Вембо Ндаїсіміє
  Саїді Тама Ндувімана
  Жефф Нзокіра
  Драган Маммич

Джерела 
 Профіль клубу  на сайті soccerway.com
 Профіль клубу  на сайті transfermarkt.com
 Профіль клубу  на сайті footballdatabase.eu
 Профіль клубу  на сайті worldfootball.net
 Профіль клубу  на сайті zerozero.pt
 Профіль клубу  на сайті soccerpunter.com
 Бурунді - Таблиця переможців чемпіонату 

Футбольні клуби Бурунді